Ljubica de Montenegro (en alfabeto cirílico serbio: Љубица Петровић Његош; Cetinje, 23 de diciembre de 1864 - Ib. 16 de marzo de 1890), que más tarde se convirtió en la princesa Zorka Karađorđević en Serbia, fue una noble montenegrina, hija mayor del Rey de Montenegro, Nicolás I.

Biografía 

Era la hija mayor del rey Nicolás I de Montenegro y Milena Vukotić y esposa de Pedro I Karađorđević (quien se convertiría en rey de Serbia en 1903). Fue bautizada el 27 de enero de 1865, siendo su padrino Mihailo Obrenovic, quien estuvo representado ese día por el político Djordje Djosa Milovanovic, padre del que luego sería primer ministro de Serbia, Milovan Milovanović. Como símbolo de fraternidad entre Serbia y Montenegro, ella recibió el nombre de Ljubica-Zorka. 

Inició sus estudios en Cetinje, para después trasladarse a continuar su educación en Rusia, donde asistió al Instituto Smolny. Posterior a su graduación, regresó a Cetinje. A principios de 1883, Pedro Karađorđević viajó a Montenegro con la intención de casarse allí y acercarse más al pueblo montenegrino. Pese a contar con la oposición de quienes se oponían a la Casa de Petrović-Njegoš y a la Casa de Karađorđević, el matrimonio contó con el beneplácito de los ciudadanos serbios y montenegrinos. 

Se casaron en el monasterio de Cetinje en 1883, cuando ella tenía 19 años y él 39. La familia se estableció en Cetinje y vivió allí hasta que se trasladaron a la ciudad costera de Bar. Zorka se embarazó constantemente con el fin de convertir a Pedro en Rey de Serbia y asegurar una gran cantidad de descendientes con derecho al trono. 

Zorka murió a la edad de 25 años, el 16 de marzo de 1890, en Cetinje durante el parto de su último hijo (quien también murió ese día), pese a la atención médica que incluía doctores traídos desde Austria, y fue enterrada en la Iglesia de San Jorge en Oplenac, Serbia. 13 años después, en 1903, Pedro se convirtió en Rey de Serbia tras el Golpe de Mayo.

Monumento 
El primer monumento para una mujer en Serbia se erigió para Zorka el 3 de junio de 1926. El monumento, obra del escultor Stamenko Đurđević, fue financiado por la Duchess Zorka Society y estaba ubicado en Kalemegdan. El monumento fue retirado y probablemente destruido después de la Segunda Guerra Mundial. El modelo de yeso del monumento ha sobrevivido y se encuentra en el Museo de Historia de Serbia.

Familia y descendencia 
Zorka se casó en Cetinje, el 11 de agosto de 1883, con el entonces príncipe Pedro, en una ceremonia ortodoxa griega, tuvieron cinco hijos: 

Princesa Elena de Serbia (4 de noviembre de 1884 - 16 de octubre de 1962).
Princesa Milena de Serbia (28 de abril de 1886 - 21 de diciembre de 1887).
Jorge, príncipe heredero de Serbia (8 de septiembre de 1887 - 17 de octubre de 1972).
Alejandro I, rey de Yugoslavia (16 de diciembre de 1888 - 9 de octubre de 1934).
Príncipe Andrés de Serbia nació y murió el 16 de marzo de 1890.

Títulos y tratamientos 
 23 de diciembre de 1864 - 11 de agosto de 1883: Su Alteza la princesa Ljubica Petrović-Njegoš de Montenegro.
 11 de agosto de 1883 -	16 de marzo de 1890: Su Alteza la princesa Zorka Karađorđević.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Cetinje
Nobles de Montenegro
Casa de Petrović-Njegoš
Fallecidas por parto
Montenegrinas
Personas del siglo XIX